Богчигір — гора в Таджикистані, найвища точка хребта Богчигір
 Богчигір — гірський хребет в гірській системі Паміру, Таджикистан
 Богчигір — льодовик на хребті Богчигір, Памір

Похідні назви 
 Великий Богчигір — річка, впадає в озеро Яшилькуль на річці Гунт, Таджикистан
 Ортобогчигір-1 — річка, впадає в озеро Яшилькуль на річці Гунт, Таджикистан
 Ортобогчигір-2 — річка, впадає в озеро Яшилькуль на річці Гунт, Таджикистан